Grégoire Barrère era il campione in carica, ma ha perso il suo titolo in finale, contro Zizou Bergs con il punteggio 4-6, 6-1, 7-65.

Teste di serie 

  Grégoire Barrère (finale)
  Benjamin Bonzi (quarti di finale)
  Arthur Rinderknech (quarti di finale)
  Antoine Hoang (secondo turno)

  Oscar Otte (primo turno) 
  Alexandre Müller (primo turno) 
  Maximilian Marterer (primo turno) 
  Quentin Halys (semifinale)

Qualificati 

  Matteo Martineau (primo turno)
  Zizou Bergs (campione)

  Baptiste Crepatte (primo turno) 
  Jurgen Briand (primo turno)

Wildcard 

  Arthur Cazaux (primo turno)
  Evan Furness (primo turno)

  Lilian Marmousez (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Play In Challenger Lille 2021